Euroswydd és una figura de la mitologia gal·lesa, el pare de Nisien i Efnysien i marit de Penarddun (la filla de Beli Mawr).

En la Segona branca del Mabinogi, Penarddun és l'esposa de Llŷr, amb qui té tres fills: Brân el beneït, Manawydan i Branwen.

Les circumstàncies de la concepció de Nisien i Efnysien no es descriuen, però una de les Triades gal·leses, esmenta que Euroswydd havia retingut a Llŷr captiu com un dels «Tres presoners exaltats de l'illa de Bretanya»; és probable que les tradicions estiguin connectades.

Bibliografia

Vegeu també 
 El Casal de Llŷr
 El Casal de Dôn

Herois mitològics
Mitologia gal·lesa